WEC puede referirse a:

 Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, campeonato de automovilismo mundial;
 Campeonato del Mundo de Enduro. una competición mundial de enduro;
 Consejo Mundial de Energía. aforo global para ideas y compromisos en cuestiones relacionadas con la energía;
 World Extreme Cagefighting. promoción de artes marciales mixtas estadounidense.